Натуральне число 116
 116 рік до нашої ери
 116 рік нашої ери